Raposos kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Raposos (ort), Minas Gerais, 
 Raposos (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar